Pabst (signifiait à l'origine d'une personne digne, arrogant) peut désigner :

Personnes 
 Camille Alfred Pabst (1828-1898), peintre français ;
 Georg Wilhelm Pabst, cinéaste autrichien (devenu temporairement de nationalité allemande de 1938 à 1945, du fait de l'Anschluss) ;
 Guido Frederico João Pabst, botaniste brésilien ;
 August Pabst (1811–1885), compositeur et pianiste allemand, père des deux suivants :
 Louis Pabst (1846–1921), pianiste allemand ;
 Pavel Pabst (1854–1897), pianiste russe.

Divers 
 Pabst Brewing Company, brasserie américaine

Voir aussi 

 
 
 

Patronyme allemand